Stanisław Kołodziejski (1891-1915) – podporucznik Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Kołodziejski (1951-2019) – polski historyk, doktor habilitowany